Qeqertarssuatsiaq kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Qeertartivatsiaq, ö, Sermersooq, 
 Hareø, ö, Qaasuitsup, 

Robotskapade Grönlandförgreningar